Hanzhuang bezeichnet:

 Hanzhuang (Longyang) (汉庄镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Longyang in der chinesischen Provinz Yunnan
 Hanzhuang (Tangyin) (韩庄镇), Großgemeinde im Kreis Tangyin in der chinesischen Provinz Henan
 Hanzhuang (Weishan) (韩庄镇), Großgemeinde im Kreis Weishan in der chinesischen Provinz Shandong
 Hanzhuang (Wuyi) (韩庄镇), Großgemeinde im Kreis Wuyi in der chinesischen Provinz Hebei
 Hanzhuang (Lianchi) (韩庄乡), Gemeinde im Stadtbezirk Lianchi in der chinesischen Provinz Hebei
 Hanzhuang (Runan) (韩庄乡), Gemeinde im Kreis Runan in der chinesischen Provinz Henan